Als Jocs Olímpics d'Hivern de 1994 celebrats a la ciutat de Lillehammer (Noruega) es disputà una prova d'hoquei sobre gel en categoria masculina.

La competició tingué lloc entre els dies 12 i 27 de febrer de 1994 entre les instal·lacions del Gjøvik Olympiske Fjellhall de Gjøvik i del Håkons Hall de Lillehammer.

Comitès participants 
Participaren un total de 268 jugadors de 12 comitès nacionals olímpics.

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Primera fase

Grup A 

 12 de febrer

 14 de febrer

 16 de febrer

 18 de febrer

 20 de febrer

Grup B 

 13 de febrer

 15 de febrer

 17 de febrer

 19 de febrer

 21 de febrer

Fase final

Quarts de final

5è-8è lloc

9è-12è lloc

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Hoquei sobre gel 1994 

Esports als Jocs Olímpics d'hivern de 1994
Hoquei sobre gel als Jocs Olímpics